Aria Maestosa est un séquenceur et éditeur MIDI libre. Il permet de composer, éditer et jouer des fichiers MIDI. Il dispose d’une interface simple et intuitive affichant les pistes MIDI du morceau. Ces pistes peuvent être présentées sous forme de partition, clavier (piano-roll), tablature guitare ou batterie. Il dispose également d’une gestion des contrôleurs MIDI.

Fonctionnalités 
 Affichage et édition multipiste
 Plusieurs modes de saisie (notations) : partition, clavier (piano-roll), tablature guitare ou batterie
 Piste de gestion des contrôleurs MIDI (volume, pan, sustain...)
 Choix de l’instrument, du canal, du volume, etc. pour chaque piste
 Choix de la tonalité, du chiffrage de la mesure, du tempo du morceau
 Gestion avancée du chiffrage des mesures (le chiffrage peut varier au cours du morceau)
 Saisie par clavier MIDI possible
 Impression du morceau dans les différents notations
 Import et export des fichiers au format .mid
 Export du morceau sous forme de fichier audio .wav (Mac OS X et Linux uniquement)
 Plusieurs morceaux peuvent être ouverts en même temps (onglets)
 Plusieurs notations peuvent être combinées dans la même piste
 Pistes d'arrière-plan (plusieurs pistes affichables dans une même piste)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 TuxGuitar
 MuseScore
 LMMS

Liens externes 
  Site officiel
  Manuel
 
  Fiche Framasoft

Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel de notation musicale
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS